Newall ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Newall, 1. Baron Newall (1886–1963), britischer Marshal of the Royal Air Force, 6. Generalgouverneur von Neuseeland
 Hugh Frank Newall (1857–1944), britischer Astrophysiker
 Robert Stirling Newall (1812–1889), schottischer Ingenieur und Astronom
 Sybil Newall (genannt Queenie; 1854–1929), englische Bogenschützin

Siehe auch:
 Newall-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Newall, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Baron Newall